Mwadi Mabika (1976-), joueuse de basket-ball congolaise ;
 Yolande Mabika (1987-), judokate brésilienne d'origine congolaise ;
 le général Mabika, général de brigade congolais.